BWB steht für:

 Bautzener Wohnungsbaugesellschaft
 Berliner Wasserbetriebe
 Blended Wing Body, ein Flugzeugtyp
 Böhmische Westbahn
 Braille Without Borders, Organisation für Blinde in Entwicklungsländern
 Bregenzerwaldbahn
 Bulgarische Wertpapierbörse
 Bund weicher Birnen, Frauenorganisation in der Front Deutscher Äpfel
 Bundesamt für Wehrtechnik und Beschaffung
 Bundeswettbewerb der Deutschen Jugendfeuerwehr
 Bundeswettbewerbsbehörde (Österreich)
 Barrow Island Airport (IATA-Code), Flugplatz von Barrow Island (Western Australia)

bwb steht für:
 Namosi-Naitasiri-Serua (ISO-639-3-Code), ozeanische Sprache in Fidschi

Abkürzung